Пско́вское — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Гавриловского сельского поселения.

История 
В 1910 году население Адлиг Погриммена составляло 158 жителей, Кёниглих Прогриммена — 115 жителей. 30 сентября 1928 Адлиг Погриммен и Кёниглих Прогриммен были объединены под общим названием Погриммен. В 1933 году в Погриммене проживало 260 человек, в 1939 году — 262 человека. В 1938 году Погриммен был переименован в Гриммен, в 1946 году — в поселок Псковское.

В 1946 году была открыта Фридрихсбергская начальная школа, позднее переименованная в Филипповскую, а в 1947 году — в Псковскую. В 1972 году школу расформировали, а учеников перевели в Яблоновскую школу.

Население

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)